Tierno – frazione del comune di Mori (provincia autonoma di Trento)
Tierno – personaggio della serie Pokémon